Гавриил Вадимович Лубнин (род. 14 апреля 1969) — российский художник, поэт и музыкант.

Биография 
Гавриил Вадимович Лубнин родился 14 апреля 1969 года. 

Записал песню «С приездом» («Дэвид Копперфилд») с группой «Н. О. М.», «Старый следопыт» с Олегом Гаркушей, сотрудничал как автор нескольких песен с группой «Чирвонцы», как художник с группой «АукцЫон». Участник многих художественных выставок. Принимает участие в проектах Творческого объединения «Красный матрос».  Живёт и работает в Санкт-Петербурге. Лубнин выпустил три музыкальных альбома: «Вода», «Пьянство бритва» и «Бадяга Spongilla» и восемь книг «Мужик собаку растил, вырастил и… отпустил», «Глаз да глаз», «Свинец и Вата», «Алкожало», «Кровельщик», «Миша и Миша», «Азбука», «Плавунец».

Проживает в Санкт-Петербурге.

Работы

Музыкальные альбомы 
 Вода (1996)
 Пьянство бритва (1998)
 Бадяга Spongilla (2007)

Книги 
 Мужик собаку растил, вырастил и… отпустил — 1990
 Свинец и Вата — 2004
 Глаз да глаз — 2007
 Алкожало — 2008
 Кровельщик — 2009
 Миша и Миша — 2014
 Азбука — 2014
 Плавунец — 2017
 Яночка — 2019

Ссылки 
 Гавриил Лубнин — книги
 Гаврила Лубнин. Бадяга

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 14 апреля
Родившиеся в 1969 году
Художники Санкт-Петербурга
Википедия:Биографии современников
Авторы-исполнители России
Современные художники России
Художники России XXI века
Художники России XX века